Raková può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Raková, comune del distretto di Rokycany, nella  regione di Plzeň

Slovacchia
Raková, comune del distretto di Čadca, nella regione di Žilina